Шунга — империя на востоке Индии во II—I вв. до н. э.
 Шунга — село в Костромской области (Россия).
 Шунга — река в Марий Эл, приток р. Рутка (Россия).

См. также:
 Сюнга — японская эротическая гравюра на дереве.